

Toponyme 

 Microrégion de Lins, une des cinq microrégions qui subdivisent la mésorégion de Bauru de l'État de São Paulo au Brésil. 
 Lins, ville brésilienne de l'État de São Paulo.

Patronyme 

 Bruno de Barros ou Bruno Lins de Barros, athlète brésilien.
 Dani Lins, joueuse brésilienne de volley-ball.
 Gustavo Lins, créateur de mode basé à Paris. 
 Ivan Lins
 José Lins do Rego
 Leovegildo Lins da Gama Júnior dit Júnior, footballeur brésilien.
 Norbert Lins, homme politique allemand. 
 Paulo Lins, écrivain brésilien.
 Rüdi Lins
 Ulrich Lins, historien espérantophone

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Lins (1987-), Lins Lima de Brito, footballeur brésilien.

Patronyme hispanique